Гарасимо́вич () — польське прізвище. Походить від польського чоловічого імені «Harasim».

Персоналії 
 Єжи Гарасимович (1933—1999) — польський поет.
 Марцелій Гарасимович (1859—1935) — польський художник. Брат скульптора Пйотра-Віталіса Гарасимовича.
 Пйотр-Віталіс Гарасимович (1857—1914) — польський скульптор. Брат художника Марцелія Гарасимовича.

Див. також 
 Герасимович

Польські прізвища
Прізвища на -ич